Имени Жданова — название населённых пунктов в России:
Имени Жданова — посёлок в Павловском районе Воронежской области.
Имени Жданова — село в Кизлярском районе Республики Дагестан.

См. также 
 Жданов
 Ждановка
 Жданово
 Ждановск
 Ждановская
 Ждановский